Lothar Kulhavý (francouzsky: Lothaire le Boiteux, cca 848 – 865) byl francouzský princ, třetí syn a čtvrté dítě Karla II. Holého a Ermentrudy Orleánské. Narodil se zmrzačený, takže ho rodiče v mladém věku poslali do kláštera. V roce 861 se stal mnichem. Na sklonku života byl opatem v Montier-en-Der a Saint-Germain z Auxerre, kde zemřel v roce 865 ve věku 17 nebo 18 let.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Carolus Calvus Francorum Rex, Patrologia Latina

Francouzští opati
Karlovci
Úmrtí v roce 866
Lidé z Frankfurtu nad Mohanem
Muži